Era-more (European Research Area MObile REsearchers) je evropska mreža centrov za mobilnost raziskovalcev. Slovenski center, ki deluje v okviru Cmepiusa, je del mreže več kot 200 tovrstnih centrov širom Evrope in nudi pomoč raziskovalcem in njihovim družinam na vseh področjih, ki zadevajo njihovo poklicno in zasebno življenje.

Informacije za raziskovalce   

Tako center nudi informacije o možnostih za raziskovalno delo in zaposlitve v evropski raziskovalni skupnosti (na univerzah, v industriji, v raziskovalnih organizacijah, fundacijah), praktične informacije administrativne in pravne narave, povezane z mobilnostjo (vstopne vize, socialno zavarovanje, davčne obveznosti), informacije s področja kulturnih in družinskih zadev (nastanitve, šolanje, otroško varstvo, jezikovni tečaji) in drugo.

Nacionalni in vseevropski portal 

Ena izmed podpornih aktivnosti za raziskovalce je tudi nacionalni spletni portal, ki deluje kot del vseevropskega portala za mobilnost raziskovalcev. Le-ta bo poleg zgoraj naštetih informacij, ponujal še možnost, da raziskovalne organizacije oglašujejo prosta delovna mesta in iščejo kandidate, primerne za zaposlitev ter možnost da posamezniki (raziskovalci) svoje življenjepise vnesejo v zbirko podatkov za delovna mesta raziskovalcev (Researcher's Mobility Job Database).

Zunanje povezave 

 Nacionalni portal Eracareers 
 Vseevropski portal
 Uradna stran Cmepius

Izobraževanje v Evropski uniji